Warley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Warley – były civil parish w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Warley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands
 Warley Town – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Great Warley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Warley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Warley Silva dos Santos – brazylijski piłkarz, reprezentant kraju grający na pozycji napastnika